Le mot exhibition (du latin exhibere : « montrer ») peut faire référence à :

Œuvres 
 Exhibition, un film pornographique français de Jean-François Davy (1975) ;
 Exhibition 2, un film pornographique français de Jean-François Davy (1978) ;
 Exhibition 79, un film pornographique français de Jean-François Davy (1979) ;
 Exhibition, un roman de Michka Assayas (2002) ;
 Exhibition, un album de Quentin Mosimann (2010) ;
 Exhibition, un film britannique réalisé par Joanna Hogg (2013).

Toponymes
 Exhibition, une gare du réseau GO Transit au Canada.

Sexualité plurielle
 l'exhibition, une perversion sexuelle.

Voir aussi
 Le mot « exhibition » est employé en anglais pour désigner des évènements (expositions, etc.) ou lieux d'exposition. Exemple : Great Exhibition fait référence à l'Exposition universelle de 1851 à Londres.
 En sport, le mot « exhibition » est parfois employé pour qualifier une rencontre amicale.